Crescendo steht für:

 Crescendo (Musik), musikalische Vortragsbezeichnung für „lauter werdend“
 crescendo (Zeitschrift), deutsche Zeitschrift zur klassischen Musik
 ein ansteigendes Herzgeräusch bei der Auskultation, siehe Herzgeräusch #Lautstärke der Herzgeräusche
 Crescendo, Originaltitel von Crescendo – Die Handschrift des Satans, britischer Gruselthriller von Alan Gibson (1970)
 Crescendo (2019), deutscher Musikfilm von Dror Zahavi

Siehe auch:
 Crescendo-Tritt, eine Spielhilfe an der Orgel, siehe Registerschweller